Machy ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Machy (Aube) im Département Aube
 Machy (Somme) im Département Somme

De Machy ist der Name
 des französischen Komponisten, Gambisten und Instrumentallehrers Monsieur de Machy, auch Le Sieur de Machy oder Demachy genannt